RSA est un sigle de trois lettres, qui peut désigner :
 le chiffrement RSA, un algorithme cryptographique de cryptographie asymétrique ;
 le problème RSA, le chiffrement RSA repose sur l'hypothèse que ce problème est difficile ;
 RSA Security, une entreprise américaine, fondée par les auteurs du chiffrement RSA ;
 la compétition de factorisation RSA organisée par RSA Security de 1991 à 2007 pour tester le problème RSA ;
 un nombre RSA, l'un des nombres semi-premiers utilisés pour la compétition.
 Renault Société Anonyme, pour désigner le constructeur automobile.

En français :
 Revenu de solidarité active, une aide financière française versée par les départements, en France.
 La Fédération RSA (Réseau du Sport de l'Air, ou Réseau des sportifs de l'air), fédération française dédiée à la construction, la restauration et le pilotage d'avions.
 Religieuses de Saint-André, une congrégation religieuse féminine fondée en 1231, à Tournai (Belgique).
 Résistance systémique acquise, en pathologie végétale.
 Régiment de spahis algériens.

En anglais :
 Russian federal Space Agency, l'agence spatiale fédérale russe.
 Rational Software Architect un logiciel de génie logiciel développé par IBM.
 Royal Society of Arts, une société savante anglaise.
 Royal School of Artillery (École royale d'artillerie), une école militaire britannique.

En italien :

 Residenze sanitarie assistanziali (résidence sanitaire assistancielle), des structures à responsabilité sanitaire.

RSA est un code qui peut signifier :
 Republic of South Africa, selon la liste des codes pays du Comité international olympique.
 Republic of South Africa ou Republiek van Suid-Afrika, la dénomination de l'Afrique du Sud entre 1961 et 1994.
 Red Star Algérois, un club de football Algérien ;

Code